TYO est un sigle qui signifie :
Bourse de Tōkyō 
Tant qu'il Y aura des Ohms!, association étudiante de l’ENSEA organisatrice du Festival international du court-métrage étudiant de Cergy-Pontoise
Traveling Youth Orchestra - Orchestre de jeunes musiciens (Estoniens, Français, Lettons et Lituaniens). Projet soutenu par la Commission Européenne dans le cadre du Programme Culture 1.2.1
 Code IATA pour l'agglomération de Tokyo comprenant les aéroports de Narita (NRT) et Haneda (HND).

Tyo est un synonyme de « Tio », peuple de l’Afrique centrale.